Реклінський:
 Реклінський Василь — український іконописець початку XVIII століття.
 Реклінський Іван — український гравер по дереву кінця XVII — початку XVIII століття.